Whitchurch (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Whitchurch (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Whitchurch (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Whitchurch (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Whitchurch (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Whitchurch (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Whitchurch (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire